Miejscowości w Słowenii
 Lokavec – w gminie Ajdovščina
 Lokavec – w gminie Laško
 Lokavec – w gminie Sveta Ana